Милица Мирчева е българска лекоатлетка, състезателка по бягане на дълги и средно дълги дистанции. Тя е единствената българска състезателка на маратона на летните олимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Национална шампионка на 5000 метра (16:36.97 м, 2019 година), 1500 метра (4:29.36, 2019 година), 10 000 метра (39:15.33 м, 2016 година) и 3000 метра стипълчейз (10:22.60 м, 2015 година).

Мирчева държи и националните рекорди на 10 000 метра (32:30.07, Пало Алто, 2019) и на полумаратона при жените – 1:11:14 поставен на полумаратона във Валенсия през 2019 година.

Лични рекорди

Сезони 

Сезон 2022

Източници

Външни препратки 
 Профил в World Athletics

Български лекоатлетки
Български маратонци